Проспе́кт Акаде́мика Лавре́нтьева — проспект в Советском районе Новосибирска, расположен в верхней зоне Академгородка. Начинается от проспекта Строителей, заканчивается на перекрёстке с Морским проспектом и улицей Терешковой. К нему примыкают улицы Кутателадзе, Николаева, Академика Будкера, Академика Ржанова с северо-восточной нечётной стороны, а с противоположной — улица Пирогова и проспект Академика Коптюга. Проспект застроен преимущественно зданиями научно-исследовательских институтов СО РАН.

История 
Первое название — проспект Науки. Переименован после смерти основателя Академгородка академика М. А. Лаврентьева (1900—1980).

По Генеральному плану застройки Академгородка тот делился на три зоны: институтскую и две жилые. Через все три зоны проходила одна п-образная магистраль из трёх прямых улиц (современные проспект Строителей, проспект Академика Лаврентьева и Морской проспект), концы магистрали выходят на Бердское шоссе, идущее мимо Академгородка.

Научные институты СО РАН 

 Институт теплофизики имени С. С. Кутателадзе
 Институт неорганической химии имени А. В. Николаева
 Институт физики полупроводников имени академика А. В. Ржанова
 Институт гидродинамики имени М. А. Лаврентьева
 Институт ядерной физики имени Г. И. Будкера
 Институт лазерной физики
 Институт почвоведения и агрохимии СО РАН
 Институт катализа имени Г. К. Борескова
 Институт вычислительных технологий
 Институт систем информатики имени А. П. Ершова
 Институт вычислительной математики и математической геофизики
 Институт экономики и организации промышленного производства
 Институт химической биологии и фундаментальной медицины
 Институт цитологии и генетики
 Новосибирский институт органической химии имени Н. Н. Ворожцова
 Институт археологии и этнографии

Другие научные учреждения 
 Геофизическая служба СО РАН
 Центр независимой экспертизы товаров двойного назначения СО РАН
 Президиум СО РАН
 ГПНТБ СО РАН (отделение)
 SPF-виварий

СМИ 
 Наука в Сибири, газета
 Навигатор, газета
 ЭКО, журнал

Памятники 
 Памятник М. А. Лаврентьеву
 Стела имени С. С. Кутателадзе
 Памятник лабораторной мыши

Транспорт 
На проспекте расположены четыре остановки общественного транспорта — Институт Гидродинамики, Институт ядерной физики, ВЦ, Институт теплофизики. Виды транспорта: автобусы и маршрутные такси.

Интересные факты 

 На проспекте, протяжённость которого составляет 2,4 км, находятся чуть менее двадцати НИИ и множество других научных организаций.
 На проспекте растёт дерево, посаженное знаменитым лётчиком-космонавтом СССР Алексеем Леоновым.

См. также 
 Красный проспект
 Проспект Димитрова
 Инженерная улица

Примечания

Ссылки 
 Проспект Академика Лаврентьева на 2ГИС

Лаврентьев
Лаврентьев
Лаврентьев
Лаврентьев
П
Улицы Новосибирска, названные в честь людей
Лаврентьев